Bosna i Hercegovina:
 Kostići (Skender Vakuf, BiH), naselje u općini Skender Vakuf

Crna Gora:
 Kostići (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje